Сельское поселение Село Брынь — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение «Село Брынь» — в Думиничском районе Калужской области.
 Сельское поселение «Село Брынь» — в Сухиничском районе Калужской области.